I Campionati europei di scherma 2019 sono stati la 32ª edizione della manifestazione continentale organizzata dalla Confederazione europea di scherma. Si sono svolti dal 17 giugno al 22 giugno 2019 a Düsseldorf, in Germania.

Medagliere

Risultati

Maschili

Femminili

Collegamenti esterni

 2019
Scherma nel 2019
Competizioni sportive a Düsseldorf
Scherma a Düsseldorf